Anacamptodon är ett släkte av bladmossor. Anacamptodon ingår i familjen Fabroniaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Egentliga bladmossor
Anacamptodon